Logan Miller (*1992) amerikai színész
 Logan Miller (*1992) amerikai labdarúgó
 Logan Miller (?) amerikai színész, filmrendező, forgatókönyvíró (A kokainkölyök, Hazafutás), Noah Miller ikertestvére